Im niederländischen Fußball gibt es drei Wettbewerbe um einen Supercup:

 Die Johan-Cruyff-Schale ist der Wettbewerb bei den Profis, in dem der Landesmeister gegen den KNVB-Pokalsieger antritt.
 Im Supercup der Frauen tritt ebenfalls der Landesmeister gegen den Pokalsieger an.
 Im Supercup der Amateure treffen der Amateurmeister und der Amateurpokalsieger aufeinander